I Фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ с 11 по 16 августа 2017 года прошел в Ульяновске (Ульяновская область).

История 
Право проведения Первого Фестиваля получено Ульяновской областью в 2016 году во время заседания Рабочей группы министров спорта в г. Габала (Азербайджан). Российскую делегацию представляли заместитель Министра спорта Павел Колобков и Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин. Во многом данное решение было продиктовано успешным опытом проведения первого и второго Всероссийских Фестивалей национальных видов спорта, состоявшихся в Ульяновске в 2014 и 2015 годах. Фестиваль открылся 11 июня 2017 года на площадке Дворца Волга-спорт-арена праздничным шоу, подготовленным Ильей Авербухом. Всего в Фестивале приняло участие 9 стран, а также сборная команда Ульяновской области. Сборная России в неофициальном зачете заняла первое место, второе Казахстан, третье-Кыргызстан. Всего было разыграно 160 комплектов медалей в 10 видах спорта.

Организаторы 
 Минспорт России

 Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ

 Правительство Ульяновской области

 Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области

 Дирекция спортивно-массовых мероприятий Ульяновской области

Команды-участницы 
В Фестивале приняли участие команды из 9 государств-участников СНГ.

Фестиваль СНГ (с 11 по 16 августа):
 Россия
 Белоруссия
 Казахстан
 Армения
 Киргизия
 Молдавия
 Туркмения
 Таджикистан
 Узбекистан
 Азербайджан

Регламент Фестиваля 
На Фестиваль в Ульяновск приехали 9 команд стран-участниц Содружества Независимых Государств, что составило около тысячи спортсменов по 10 видам спорта.

Ульяновская область вышла с предложением провести Церемонию открытия Фестиваля, как отдельное шоу. 11 февраля Ульяновскую область посетил продюсер Илья Авербух и презентовал свою концепцию церемонии открытия международного спортивного события. Он был постановщиком Церемонии открытия чемпионата мира по хоккею с мячом в Ульяновске в 2016 году. https://ulgov.ru/news/important/2016.01.31/42012/

Спортивные объекты 
В соревнованиях будут задействованы пять спортивных объектов (ФОК «Лидер», городской ипподром, стадион «Симбирск», СК «Торпедо»). Центральной площадкой станет Дворец спорта «Волга-Спорт-Арена», на котором будут сконцентрированы восемь видов спорта, что сделает удобным просмотр состязаний спортсменов для многочисленных зрителей и упростит транспортную логистику мероприятия.

Талисман 
Талисманом Фестиваля выбрана жар-птица. Командный зачет будет награжден уникальным «Пером Жар-птицы» — символом Фестиваля, выполненного из уникального природного материала, добываемого только в Ульяновской области — симбирцитом, инкрустированного драгоценными камнями.

Спортивная программа 
Спортивная программа игр состоит из 10 основных видов спорта:

- самбо

- перетягивание каната

- мас-рестлинг

- городошный спорт

- борьба на поясах

- лапта

- хоккей с мячом (мини)

- гиревой спорт

- шахматы

- стрельба из лука

показательные виды спорта:

- казачье многоборье

- бега русских троек

— северное многоборье, якутские национальные прыжки, хапсагай

— борьба хуреш

— национальные виды спорта государств-участников СНГ.

На Фестивале планируется разыграть 73 комплекта медалей.

Открытие 
Церемония открытия состоялась на манеже «Волга-Спорт-Арена». Грандиозное шоу со зрелищными номерами открыли министр спорта РФ Колобков, Павел Анатольевич, губернатор Морозов, Сергей Иванович. Ведущими церемонии были Илья Авербух и Диана Ковела. На открытие выступили Юлианна Караулова и Дима Билан.

Награды 
 Фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ в Ульяновской области получил гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2016
 Признан лучшим туристическим событием в России в области спорта. http://rea-awards.ru/obyavleny-pobediteli-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-2015/ 
 В 2017 году Министерство связи России выпустило ХМК — «2017. Россия. Ульяновск. I Фестиваль национальных видов спорта и игр государств СНГ . 11 — 16 августа 2017 г.».

Примечания

Ссылки 
 http://sportuln.ru
 http://www.mfgs-sng.org/news/2215.html
 https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/30279/ 

Национальные виды спорта
Соревнования в СНГ
Спортивные соревнования в Ульяновске